Татул може да се отнася за:
 Татул – род храстовидни растения (Datura) от семейство Картофови
 Татул – село в Южна България
 Татул – мегалитен исторически паметник край село Татул
 „Татул“ – български филм от 1972 година на режисьора Атанас Трайков по едноименната новела на Георги Караславов